Okręty US Navy o nazwie USS "Kalamazoo":

 Pierwszy "Kalamazoo" był monitorem typu Kalamazoo. Jego budowę rozpoczęto w 1863, okręt nigdy nie wszedł do służby i został rozebrany na pochylni w 1884.
 Drugi "Kalamazoo" (AOG-30) był zbiornikowcem typu Mettawee. Był w służbie w latach 1944-1946.
 Trzeci "Kalamazoo" (AOR-6) był okrętem zaopatrzeniowym typu Wichita. Był w służbie w latach 1973-1996.

Kalamazoo